Реджина (футбольний клуб))
 Реджина Голл (англ. Regina Hall; *12 грудня 1970, Вашингтон, США) — американська кіноактриса.